Miejscowości w USA:
 Rock Hill – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Rock Hill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Rock Hill – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Rock Hill – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Grant

Gminy w USA:
 Rock Hill (ang. Rock Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh